En Pologne, Wojciechowo peut désigner :

dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Wojciechowo, village du powiat de Koło, 
 Wojciechowo, village du powiat d'Oborniki, 
 Wojciechowo, village du powiat de Wolsztyn, 
 Wojciechowo, village du powiat de Jarocin, 
 Wojciechowo, village de la gmina de Rzgów,
 Wojciechowo, village de la gmina de Wierzbinek.

dans d'autres voïvodies :
 Wojciechowo, village de la voïvodie de Mazovie,
 Wojciechowo, village de la voïvodie de Poméranie,
 Wojciechowo, village de la voïvodie de Varmie-Mazurie.